Abati je lahko:
Joël Abati (*1970), francoski rokometaš
Niccolò dell'Abbate (~1509—~1571), italijanski slikar
Reuben Abati, novinar